

Geografia
Regno Unito
Boynton – villaggio dell'East Yorkshire

Stati Uniti d'America
Boynton – comunità non incorporata della Georgia
Boynton – paese dell'Oklahoma
Boynton – quartiere di Detroit, Michigan
Boynton Beach – comune della Florida

Persone
James S. Boynton – politico statunitense
Kenny Boynton – cestista statunitense
Lucy Boynton – attrice britannica con cittadinanza statunitense

Altro
5345 Boynton –  asteroide
Boynton Unicycle Railroad – antica ferrovia monorotaia di Brooklyn